Tucapel – comune del Cile 
 Tucapel – capo indiano 
 2013 Tucapel – asteroide della fascia principale
 Battaglia di Tucapel – battaglia combattuta tra i conquistadores spagnoli e i Mapuche